

Левант — місто, штат Мен
 Левант — переписна місцевість, штат Канзас